Penosan (Blang Jerango), een plaats in Indonesië
Penosan (Lawe Sumur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing